Ферди Дрёйф (; родился 12 февраля 1998, Эйтгест, Нидерланды) — нидерландский футболист, нападающий клуба «Рапид» (Вена).

Клубная карьера 
Дрёйф — воспитанник клуба «Эйтгест» и АЗ. В 2016 году для получения игровой практики Ферди начал выступать за дублирующий состав последних. 28 января 2018 года в матче против «Хераклеса» он дебютировал в Эредивизи. В начале 2019 года Дрёйф для получения игровой практики перешёл в НЕК на правах аренды. 13 января в матче против «Эйндховена» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Ферди забил свой первый гол за НЕК. 1 февраля в матче против дублёров «Утрехта» он сделал хет-трик. По итогам сезона Дрёйф стал лучшим бомбардиром чемпионата. По окончании аренды он вернулся в АЗ. 7 марта 2020 года в поединке против «АДО Ден Хааг» Ферди забил свой первый гол за клуб.

В январе 2021 года перешёл на правах аренды в бельгийский «Мехелен». В июле того же года продлил контракт с АЗ до середины 2025 года и вновь был отдан в аренду «Мехелену». В феврале 2022 года был арендован австрийским «Рапидом».

Достижения 

Индивидуальные

 Лучший бомбардир Эрстедивизи (29 голов) — 2018/19

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Йонг АЗ»
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Рапид» Вена